Tümplina ist der Familienname folgender Personen:

 Adam von Tümplina (1781–1871), preußischer General
 Ferdinand von Tümplina (1750–1803), preußischer Oberst
 Heinrich von Tümplina (1699–1773), Merseburger Dompropst
 Philipp von Tümplina (1616–1669), altenburgischer Hofmarschall
 Wilhelm von Tümplina (1809–1884), preußischer General